O Campeonato Catarinense de Basquete de 2016 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball.

Participantes

Fase de Classificação

Chave A

Classificação

Tabela de Jogos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Chave B

Tabela de Jogos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Classificação

Fase Semifinal

Chave C

Chave D

Fase Final 

2016 no basquetebol